Eisenocker steht für 

 Eisenhydroxide
 Rötel („roter Eisenocker“, mit Ton vermischtes Eisenoxid)